Négresse est le substantif féminin de nègre, terme particulièrement péjoratif pour désigner les personnes noires.

Toponyme 
 La Négresse est un sommet alpin du massif des Bauges (France).
 La Négresse est un quartier de Biarritz (voir aussi gare de la Négresse et ligne de Biarritz-la-Négresse à Biarritz-Ville). 
La côte de la Négresse est l'ancien nom d'une montée dite aujourd'hui Badelard à Québec.

Littérature 
 La Négresse blonde est un recueil de poèmes de Georges Fourest paru en 1909.
 La Négresse du Sacré-Cœur est un livre écrit par André Salmon en 1920.

Beaux-arts 

La Négresse Katherina (1521), dessin d'Albrecht Dürer ;
Jeune négresse (1645) , dessin de Wenceslas Hollar ;
Portrait d’une négresse ou Portrait d'une femme noire (1800), tableau de Marie-Guillemine Benoist ;
La Négresse (1862), tableau d'Édouard Manet ;
Négresse aux pivoines (1870), tableau de Frédéric Bazille ;
La Négresse (1872), sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux ;
Négresse ou Portrait d'une femme noire (1884), tableau d'Anna Bilińska-Bohdanowicz ;
Négresse (av. 1915), tableau de Konstantin Makovsky.

Cinéma 
 Max et sa belle négresse est un film réalisé par Lucien Nonguet en 1910.

Divers 
 Une négresse est un ustensile de cuisine désignant une bassine à friture.
 Les Négresses vertes est un groupe de rock français.

Notes et références